Bawu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bawu, Boyolali, by, Jawa Tengah, 
 Bawu, Jepara, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar